

Aziende
 Ausonia – casa automobilistica milanese, attiva dal 1899 al 1906
 Ausonia – rivista culturale italiana
 Ausonia – impianto chimico dismesso a Campi Bisenzio in provincia di Firenze
 Ausonia Assicurazioni – compagnia di assicurazioni italiana, attiva dal 1898 al 1995

Geografia 
 Ausonia – comune del Lazio in provincia di Frosinone
 Ausonia – comune dell'Argentina nella provincia di Córdoba, dipartimento di General San Martín
 Ausonia – nome previsto ma mai utilizzato per il comune di Pomezia in provincia di Roma

Sport
 Ausonia Genova – squadra di pallacanestro
 Ausonia Pro Gorla – squadra di calcio che giocò in massima divisione nei primi campionati italiani

Storia 
 Ausonia – regione abitata dagli Ausoni. Il termine indicò dapprima una parte della Campania, poi, per estensione poetica, l'Italia. Il termine è stato anche usato nel linguaggio politico per indicare l'Italia meridionale, in contrapposizione alla Padania
 Ausonia – loggia madre della massoneria italiana, fondata l'8 ottobre 1859 
 Lega Sud Ausonia – movimento politico italiano

Astronomia
 63 Ausonia – asteroide scoperto nel 1861
 Ausonia Montes – catena montuosa marziana
 Ausonia (Marte) – una caratteristica di albedo della superficie di Marte

Altro 
 Ausonia – pseudonimo di Francesco Ciampi, fumettista
 Ausonia – nome proprio femminile
 Ausonia – motonave da  tonnellate circa di dislocamento standard, varata per conto della Stitmar italiana ad Amburgo nel 1914, sequestrata all'entrata in guerra della Germania nel primo conflitto mondiale, riprogettata come prima portaerei tedesca dalla marina imperiale (Kaiserliche Marine) nel 1918, mai ultimata e mai entrata in servizio
 Ausonia turbonave passeggeri costruita nel 1957 per la Adriatica di Navigazione